Unín (okres Brno-venkov), een gemeente in Tsjechië
 Unín (okres Skalica), een gemeente in Slowakije